1997 Голяма награда на Германия е 45-о за Голямата награда на Германия и десети кръг от сезон 1997 във Формула 1, провежда се на 27 юли 1997 година на пистата Хокенхаймринг близо до град Хокенхайм, Германия.

Репортаж 
Победата е за завърналия се от здравословни причини австриец Герхард Бергер за Бенетон. Това е последна победа и пол-позиция за този сезон, преди да се откаже от състезателна дейност. Неговия сънародник Александер Вурц участва само в три състезания, преди да замести Бергер за сезон 1998. Въпреки че победи местния герой Михаел Шумахер, феновете приеха победата на Бергер като една от най-интересните за Формула 1 завинаги.

Джанкарло Фисикела стартира втори на това състезание и преследваше Бергер за битката за лидерството, преди да получи спукване на гумата от остатъците на гръмналия двигател на Ян Магнусен. Същият инцидент даде въжмосност той да поведе въпреки че ветерана е при механиците за смяна на гуми и презареждане. Фисикела водеше само две обиколки, след което загуби лидерството от Бергер. Със смъкването му в топ 3 и до отпадането на италианеца, Шумахер отиде на втора позиция пред третия Мика Хакинен.

Отново лош уикенд преживя тима на Уилямс, след като лидера при пилотите Жак Вилньов се завъртя при опита да изпревари Ярно Трули, като загуби важни точки отколкото Шумахер. Съотборниците на двамата лидери на своите отбори Еди Ървайн и Хайнц-Харалд Френтцен се сблъскаха още на първия завой, заедно с Дейвид Култард който също участва в мелето.

Това е последната победа за Герхард Бергер за Бенетон, откъдето дойде и първата му победа в Мексико 1986 в същия отбор.

Класиране

Квалификация

Състезание

Бележки 
 Единствена победа за Бенетон през 1997 и последна като италиански отбор.
 Първи точки: Ярно Трули.
 Това е последния път преди 2009 Голяма награда на Великобритания, в който е пуснат австрийския химн на подиума.

Класирането след състезанието 

 Класирането при пилотите

 Класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Германия